«Продаве́ц» () — американский комедийный фильм 2009 года  режиссёра Нила Бреннана.

Сюжет 
Фирма по продаже подержанных автомобилей Бена Селлека находится на грани банкротства, и он нанимает Дона Риди, чтобы тот помог фирме выйти из кризиса. Теперь задача Дона — продать 211 автомобилей Селлека, что он намеревается сделать на День Независимости, играя на патриотическом настрое покупателей.

В ролях 
 Джереми Пивен — Дон Риди
 Винг Рэймс — Джимми Ньюсом
 Джеймс Бролин — Бен Селлек
 Дэвид Кокнер — Брент Гэйдж
 Кэтрин Хан — Бабс Меррик
 Эд Хелмс — Пакстон Хардинг
 Джордана Спиро — Иви Селлек
 Кен Джонг — Тедди Данг
 Роб Риггл — Питер Селлек
 Уилл Феррелл — Крэйг Макдермот
 Уэнди Мэлик — Тэмми Селлек
 Мэтт Уолш — капитан Ортис
 Джои Керн — Рики''

Саундтрек 
 Loretta Lynn & Conway Twitty — «God Bless America Again»
 Erica Weis and Orr Ravhon — «Salsa Tulsa»
 Kyle Crusham & Kevin Hoetger — «Big Stupid Grin»
 LP featuring Jose Fuego — «Pick It Up»
 The Morlocks — «Dirty Red»
 Radio Moscow — «Luckydutch»
 James Poyser & Bink! — «Hades»
 Set the Controls — «Eagle Style»
 Ving Rhames — «It Ain’t Easy»
 The Exploders — «Straight Ahead»
 Dem Naughty Boyz — «Deez Tits»
 Set the Controls — «Sooo Sweet»
 The Ides of March — «Vehicle»
 All-4-One — «I Swear»
 Tony Hale & Ken Jeong — «More Than Words»
 Jeremy Piven — «Turn the Page»
 Orr & the RavTones — «Selleck Motors Jingle»
 Vladmir Soyan — «Solo on Byzaanchy»
 Jeremy Piven — «Old Time Rock and Roll»
 X — «Wild Thing»
 Big Ups — «Doin' It»
 The Ides of March — «Aire of a Good Feeling»
 Tim Garland featuring Gerard Presencer — «Miles Away»
 The Ides of March — «Bald Medusa»
 Billy Paul — «Don’t Think Twice»
 Big Ups — «Harding Imports»
 Jason Joseph and The RavTones — «Let’s Make a Baby»
 The DeeKompressors — «Give It to Me»
 Sweet — «Fox on the Run»
 The Silver Seas — «Country Life»
 Bill Frenzer and The Ogden Edsel — «Dead Puppies Aren’t Much Fun»
 Gwen Stewart & Courtney Bradshaw — «McDermott’s Angels»
 38 Special — «Caught Up in You»
 Mark Campbell and the Work Release Crew — «The Goods»
 Jeremy Piven & Jordana Spiro — «Querque Ditty»

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2009 года
Фильмы о продажах
Фильмы на английском языке
Фильмы Gary Sanchez Productions
Фильмы, спродюсированные Уиллом Ферреллом
Фильмы Paramount Vantage